Лавриковцы () — село,
Зарудянский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122683705. Население по переписи 2001 года составляло 130 человек .

Географическое положение 
Село Лавриковцы находится на правом берегу реки Западная Стрыпа,
выше по течению примыкает село Зарудье,
ниже по течению примыкает село Озерянка.

История 
 1494 год — дата основания.
 В 1957 году присоединено к селу Зарудье.
 В 1994 году село восстановлено.

Примечания